Luia steht für:

 Luia (Fluss), Fluss in Mosambik
 Luia (Angola), Ort in Angola

Luia ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Di Luia, italienischer Schauspieler